bezeichnet:
 im Englischen die Vereinigten Staaten von Amerika, siehe Vereinigte Staaten
 United States (Schiff), ein Passagierschiff
 USS United States, mehrere US-Kriegsschiffe
 United States Auto-Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 United States Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 United States Construction Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 United States Mobile & Power Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 United States Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobil-Konzern
 United States Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 United States Lines, eine Reederei

 Vereinigte Staaten (Begriffsklärung)